Траян Сэвулеску (; 2 февраля 1889, Рымнику-Сэрат Румыния — 29 марта 1963, Бухарест Румыния) — румынский , , , государственный деятель и член Румынской АН (1938—63), её президент (1948-63) и почётный президент (1960-63).

Биография 
Родился Траян Сэвулеску 2 февраля 1889 года в Рымнику-Сэрате. Вскоре переехал в Бухарест и поступил в БухГУ, который он окончил в 1912 году. В 1919 году Траян Сэвулеску занимает должность профессора высшей сельскохозяйственной школы в Бухаресте и проработал в данной должности 39 лет. В 1948 году Траян Сэвулеску занимает должность профессора БухГУ и проработал в данной должности до смерти. Одновременно с этим с 1946 по 1948 год Траян Сэвулеску занимает почётные государственные должности — заместитель министра сельского хозяйства Румынии, затем министр сельского хозяйства Румынии, чуть позже — Председатель Совета Министров Румынии. С 1948 года до смерти Траян Сэвулеску также занимал должность директора института агрономических исследований Румынской АН.

Скончался Траян Сэвулеску 29 марта 1963 года в Бухаресте.

Личная жизнь 
Траян Сэвулеску женился на Алисе Сэвулеску (; 1905—1970) — будущем микологе и фитопатологе.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены исследованию микрофлоры Румынии и болезней культурных растений. Траян Сэвулеску известен работами по систематике покрытосеменных и геоботанике, а также основал румынскую школу микологов и фитопатологов.
 Изучал паразитов культурных растений, в частности грибы.
 Один из авторов и ответственный редактор многотомного издания Флора Румынии.

Научные труды и литература 
 Сэвулеску Траян. Ежегодные обзоры распространения болезней растений в Румынии, 1929—по с.д.
 Flora Republicii Populare Române (1952—1957 гг. — первые пять томов). Траян Сэвулеску указан как главный редактор во всех 13 томах этого труда (1952—1976), которые, начиная с тома XI (1966 г.), называются «Флора Социалистической Республики Румыния».

Членство в обществах 
 Иностранный член АН СССР (1958-63).
 Член Венгерской АН.
 Член Германской АН.
 Член Сельскохозяйственной академии ЧССР.

Почётные звания 
 1960 — Герой Социалистического Труда СРР.

Список использованной литературы 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наук. думка, 1984.— 816 с.: ил

Примечания

Ссылки 
 
 Траян Сэвулеску на сайте Личности.
 
 Траян Сэвулеску на сайте БЭС.

Государственные деятели Румынии
Министры сельского хозяйства Румынии
Академики Румынии
Иностранные члены АН СССР
Выпускники Бухарестского университета
Президенты Румынской академии